Вятка — марка пральної машини
 Вятка — марка моторолерів

Вятка — річка в Європейській частині країни, права притока Ками
 Вятка — назва міста Кірова з 1781 по 1934 роки
 Вятка — присілок, Кетовський район, Курганська область
 Вятка — автомагістраль

Див. також 
 В'ятка